El Torneo del Interior 2014 fue la décima y última edición del certamen, conocido también como Torneo Argentino C, quinta categoría en el sistema de competiciones del país para los clubes indirectamente afiliados. Fue organizado por el Consejo Federal, órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino, y contó con la participación de 371 equipos distribuidos por todo el territorio nacional, los que disputaron 30 ascensos al primer Torneo Federal B. Fue una edición especial, realizada en el primer semestre del año, en el marco de las reformas introducidas en las competiciones del fútbol argentino, a partir de la decisión de llevar a 30 el número de participantes de la Primera División.

La mayor parte de los clubes intervinientes fueron clasificados dentro de sus respectivas ligas regionales, generalmente los ganadores de los torneos propios, aunque, en algunos casos, el derecho a participar fue determinado por cuestiones económicas o porque los primeros ya participaban de un torneo de una categoría superior. A ellos se agregaron los descendidos del Torneo Argentino B 2012-13.

Incorporaciones y descensos

Sistema de disputa 
El torneo constó de dos etapas:

 Etapa clasificatoria:
Se conformaron 104 zonas (59 de 4 equipos cada una, y 45 de 3 equipos cada una) que se disputaron por el sistema de todos contra todos, en dos rondas. Clasificaron a la Etapa final un total de 240 equipos: los ubicados en el primero y segundo puesto de cada zona y los 32 de mejor desempeño entre los ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por 4 equipos.

 Etapa final:
Compuesta de tres fases, se desarrolló por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los 30 equipos ganadores ascendieron al Torneo Federal B 2014.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Etapa clasificatoria

Zonas 1 a 10 
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zonas 11 a 20 
Zona 11

Zona 12

Zona 13

Zona 14

Zona 15

Zona 16

Zona 17

Zona 18

Zona 19

Zona 20

Zonas 21 a 30 
Zona 21

Zona 22

Zona 23

Zona 24

Zona 25

Zona 26

Zona 27

Zona 28

Zona 29

Zona 30

Zonas 31 a 40 
Zona 31

Zona 32

Zona 33

Zona 34

Zona 35

Zona 36

Zona 37

Zona 38

Zona 39

Zona 40

Zonas 41 a 50 
Zona 41

Zona 42

Zona 43

Zona 44

Zona 45

Zona 46

Zona 47

Zona 48

Zona 49

Zona 50

Zonas 51 a 60 
Zona 51

Zona 52

Zona 53

Zona 54

Zona 55

Zona 56

Zona 57

Zona 58

Zona 59

Zona 60

Zonas 61 a 70 
Zona 61

Zona 62

Zona 63

Zona 64

Zona 65

Zona 66

Zona 67

Zona 68

Zona 69

Zona 70

Zonas 71 a 80 
Zona 71

Zona 72

Zona 73

Zona 74

Zona 75

Zona 76

Zona 77

Zona 78

Zona 79

Zona 80

Zonas 81 a 90 
Zona 81

Zona 82

Zona 83

Zona 84

Zona 85

Zona 86

Zona 87

Zona 88

Zona 89

Zona 90

Zonas 91 a 100 
Zona 91

Zona 92

Zona 93

Zona 94

Zona 95

Zona 96

Zona 97

Zona 98

Zona 99

Zona 100

Zonas 101 a 104 
Zona 101

Zona 102

Zona 103

Zona 104

Tabla de los mejores terceros

Etapa final 
Los 240 equipos clasificados jugaron la Etapa final, en tres fases que se disputaron por eliminación directa a doble partido. Los ganadores obtuvieron los 30 ascensos al Torneo Federal B.

Primera fase 
Los partidos de ida se disputaron entre el 14 y el 16 de marzo, mientras que los de vuelta lo hicieron entre el 21 y el 23 del mismo mes.

Segunda fase 
Los partidos de ida se disputaron entre el 28 y el 31 de marzo, y los de vuelta del 4 al 7 de abril.

Tercera fase 
Los partidos de ida se disputaron entre el 18 y el 21 de abril, y los de vuelta del 25 al 28 del mismo. Los 30 ganadores ascendieron al Torneo Federal B.

Véase también 

 Copa Argentina 2013/14
 Campeonato de Primera División 2013/14
 Campeonato de Primera B Nacional 2013/14
 Campeonato de Primera B 2013/14
 Torneo Argentino A 2013/14
 Campeonato de Primera C 2013/14
 Torneo Argentino B 2013/14
 Campeonato de Primera D 2013/14

Notas y referencias

Referencias 

Fútbol en Argentina en 2014
2014